6-й чемпионат малых стран Европы по волейболу среди женщин прошёл с 31 мая по 4 июня 2000 года в Паоле (Мальта) с участием 8 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 4-й раз в своей истории выиграла сборная Кипра.

Команды-участницы 
Ирландия, Исландия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Сан-Марино, Фарерские острова.

Система проведения чемпионата 
8 команд-участниц на предварительном этапе были разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп стали участниками плей-офф за 1—4-е места. Итоговые 5—8-е места также по системе плей-офф разыграли команды, занявшие в группах 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 

 31 мая: Ирландия — Люксембург 3:1 (23:25, 26:24, 25:19, 25:17); Сан-Марино — Лихтенштейн 3:1 (25:16, 25:20, 22:25, 25:22).
 1 июня: Сан-Марино — Ирландия 3:0 (27:25, 25:10, 25:19); Люксембург — Лихтенштейн 3:0 (25:14, 25:20, 25:20).
 2 июня: Лихтенштейн — Ирландия 3:1 (26:24, 25:21, 25:27, 25:22); Сан-Марино — Люксембург 3:1 (20:25, 25:21, 25:23, 25:23).

Группа В 

 31 мая: Кипр — Исландия 3:0 (25:9, 25:14, 25:16); Мальта — Фарерские острова 3:1 (25:21, 14:25, 25:20, 25:11).
 1 июня: Кипр — Фарерские острова 3:0 (25:13, 25:10, 25:14); Мальта — Исландия 3:1 (24:26, 25:14, 25:10, 25:17).
 2 июня: Фарерские острова — Исландия 3:2 (27:25, 14:25, 26:24, 27:29, 15:12); Кипр — Мальта 3:1 (25:15, 16:25, 25:20, 25:14).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
3 июня
 Кипр — Люксембург 3:1 (25:22, 22:25, 25:15, 25:23)
 Сан-Марино — Мальта 3:1 (25:21, 23:25, 25:18, 25:12)

Полуфинал за 5—8 места 
3 июня
 Лихтенштейн — Фарерские острова 3:0 (25:21, 25:22, 25:18)
 Ирландия — Исландия 3:1 (22:25, 25:18, 25:18, 29:27)

Матч за 7-е место 
4 июня
 Исландия — Фарерские острова 3:2 (14:25, 25:21, 25:23, 20:25, 20:18)

Матч за 5-е место 
4 июня
 Лихтенштейн — Ирландия 3:0 (25:20, 25:23, 25:21)

Матч за 3-е место 
4 июня
 Мальта — Люксембург 3:1 (19:25, 25:23, 25:12, 25:20)

Финал 
4 июня
 Кипр — Сан-Марино 3:0 (25:20, 25:17, 28:26)

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Кипр: Панайота Аристиду, Мария Хараламбус, Афродити Фаута, Деспо Георгиаду, Фотини Массу, Элени Майкл, Яннула Орфану, Анастасия Папагиорги, Даниэла Пелайя, Анастасия Созу, Панайота Трифилли, Боряна Влаху-Янкова.  

  Сан-Марино: Федерика Чьяватта, Чинция Де Бьяджи, Антонелла Делла Бальда, Микаэла Феделе, Анна-Лаура Франчини, Эрика Джаннотти, Федерика Мацца, Ансельма Морри, Сильвия Санти, Чинция Уголини, Валентина Валентини, Соня Дзафферани.  

  Мальта: Жизель Абела, Кэтрин Аттард, Сандра Бонничи, Тициана Бонничи, Элисон Борг, Сара Курми, Марджо Фалцон, Елена Гагич, Кармен Гаучи, Элен Ланцон, Мелани Мицци, Каролин Шиберрас.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов на сайте ЕКВ

Чемпионаты малых стран Европы по волейболу
2000 год в волейболе